Dragović ist der Familienname folgender Personen:

  Aleksandar Dragović (* 1991), österreichisch-serbischer Fußballspieler
 Doris Dragović (* 1961), kroatische Sängerin
 Marko Dragović (* 2001), serbischer Eishockeyspieler